Klunzinger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Benjamin Klunzinger  (1834−1914), tysk zoolog, professor vid Polytechnikum Stuttgart
 Eugen Klunzinger (född 1938), tysk jurist, professor vid universitetet i Tübingen, politiker 

Tyska efternamn